Björn Ranelid (1949-), écrivain suédois,
  (1904-1967), peintre suédois,
  (1915-1985), typographe suédois.

Homonymie de patronyme suédois